El Barcarès, municipi del Rosselló.
 Camp del Barcarès, camp de concentració establert després de la Guerra Civil espanyola al municipi rossellonès del mateix nom
 Es Barcarès, urbanització d'Alcúdia (Mallorca).